Ipala, község Guatemalában, Chiquimula megyében
Ipala, település Burkina Fasóban, Bam tartományban, Tikare megyében
Ipala, település Burkina Fasóban, Ganzourgou tartományban, Zam megyében
Ipala, kialudt tűzhányó Guatemalában, Chiquimula megyében